Ба́кулев — русская фамилия; имеет женскую форму Бакулева.

Известные носители 
 Бакулев, Александр Николаевич (1890—1967) — советский учёный-хирург, президент АМН СССР.
 Бакулев, Анатолий Евгеньевич (род. 1954) — советский и российский тренер по боксу.
 Бакулев, Леонид Серапионович (1938—1989) — советский учёный, механизатор овощеводства.
 Бакулев, Пётр Александрович (1928—2018) — советский и российский радиоинженер, профессор кафедры радиолокации и радионавигации МАИ.
 Бакулев, Сергей Евгеньевич (род. 1956) — российский педагог, специалист в области бокса.

Прочее 
 Премия имени А. Н. Бакулева — ежегодная премия, учрежденная в 1998 году Научным центром сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева совместно с международным фондом «Поколение».